Petrus Montanus (1468-1507), Nederlands humanist;
Petrus Montanus (ca. 1560-1625/1628), naaste medewerker van Jodocus Hondius;
Petrus Montanus (1594/95-1638), Nederlands dominee en foneticus.